

Кенема — округ у складі Східної провінції
 Кенема — місто, округ Кенема, Східна провінція